A Torre Rede Mundial é uma torre de TV da Rede Mundial de Comunicações. É uma torre construída pela Rede Mundial de Comunicações.

Localizada na Avenida Paulista, em São Paulo.

Televisão 
A Torre Rede Mundial transmite os seguintes canais de televisão:

Rádio 
Além disso, a torre transmite as seguintes emissoras de rádio:

Ver também 
 Top TV
 Rede Mundial de Comunicações

Ligações externas 
 http://www.htforum.com/vb/threads/77716-HDTV-em-S%C3%A3o-Paulo/page541

Rede Mundial
Construções da cidade de São Paulo